Gallus kan syfta på

 Gallus (släkte) –  ett släkte i familjen fasanfåglar inom ordningen hönsfåglar
 Gallus (präst) – en eunuck präst i Kybele-kulten
 Gallus (namn) – ett namn

Personer
 Gajus Aelius Gallus (1:a århundradet f.Kr.), romersk jurist
 Gajus Cornelius Gallus (cirka 70 f.Kr.–26 f.Kr), romersk poet och politiker
 Trebonianus Gallus (251–253), romersk kejsare
 Constantius Gallus (351–354), romersk kesjare
 Gallus (helgon) (cirka 550–cirka 646), irländskt helgon
 Jacobus Gallus (1550–1591), tysk tonsättare 
 Jodocus Gallus (1459–1517), tysk humanist och predikant
 Johannes Gallus (1525–1587), tysk teolog och skald
 
 Nicolaus Gallus (1516–1570), tysk teolog och reformator
 Thomas Gallus (1190–1226/46), italiensk mystiker